Le tournoi de Nuremberg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 15 au .

Kiki Bertens remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariana Duque Mariño, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kiki Bertens et Johanna Larsson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Nuremberg
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis en mai 2016